Епархия Уотерфорда и Лисмора (, ) — диоцез Римско-католической церкви, в составе митрополии Кашела и Эмли в Ирландии. Основан в 1111 году.

В настоящее время (последние данные представлены в 2010 году) площадь диоцеза составляет 2 542 км2 с населением в 152 136 человек, из которых 144 027 человек исповедуют католицизм и являются членами Римско-католической церкви. Клир епархии включает 14 священников (96 епархиальных и 58 монашествующих), 98 монахов и 317 монахинь.

С 2015 года епархией управляет епископ . Также на территории епархии проживает епископ-эмерит . Епархиальное управление находится в Бишопс-Хаус на улице Джонс-Хилл в городе Уотерфорд.

Территория 

В юрисдикцию епархии входит 45 приходов на территории графства Уотерфорд, большей части графства Южный Типперэри и малой части графства Корк в провинции Манстер, в Ирландии.

Кафедра епископа находится в церкви Святой Троицы в городе Уотерфорд, одном из старейших соборов в Ирландии. Храм был построен по проекту архитектора Джона Робертсона в 1793 году.

История

Ранний период 
Первые христианские общины на территории епархии появились в начале V века. Их появление предание связывает с именем святого Деклана, уроженца Уотерфорда, который проповедовал Евангелие в этих землях до прибытия на остров святого Патрика. Существует мнение, что святой Деклан проповедовал после миссии просветителя Ирландии. Возможно, христианство на юго-востоке Ирландии в начале V века появилось вследствие тесных контактов местного населения с Уэльсом, где уже существовали христианские общины.

В 630 году святой  основал при аббатстве в Лисморе монастырскую школу. В VII—XI веках Лисмор развился в один из церковных центров на юге Ирландии. Несмотря на то, что здесь уже были епископы и аббаты-епископы, местная кафедра получила утверждение только в 1111 году на . Первым епископом официально возглавившим диоцез стал Нил Макэдукан (ум. 1113). Кафедра в Уотерфорде впервые как отдельная епархия упоминается на соборе в Келлс в 1152 году. На том же соборе была упразднена кафедра в Ардморе, территорию которой включили в состав епархии Лисмора.

Диоцез Уотерфорда по территории был самой малой епархией в Ирландии. Он был основан поселенцами-викингами, стремившимися обособиться от местных кельтов. В 1096 году, по их просьбе, архиепископ Кентерберийский поставил для них епископа Малха (ум. 1110), бывшего монаха из аббатства в Винчестере. Кафедра епископов Уотерфорда находилась в соборе во имя Святой Троицы, построенным в начале XIII века, на месте более древней церкви, и простоявшим до второй половины XVIII века. 

Между епископами Уотерфорда и Лисмора нередко возникали конфликты. 16 июня 1363 года обе епархии были объединены, однако в каждой сохранились соборы и капитулы. Епископы получили титул епископов Лисмора и Уотерфорда. Кафедра в Лисморе была поставлена перед кафедрой Уотерфорда, так, как имела более раннее происхождение. Такое наименование епархии сохранялось вплоть до начала Реформации.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Lismore and Waterford, Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913.

Ссылки 
 Информация
 Информация

У